Eiselen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wilhelm Bernhard Eiselen (1792–1846), deutscher Turnlehrer 
 Hermann Eiselen (1926–2009), Ulmer Unternehmer und Mäzen
 Johann Christoph Eiselen (1751–1816), deutscher Hüttenbeamter
 Johann Friedrich Gottfried Eiselen (1785–1865), deutscher Volkswirt
 Werner Willi Max Eiselen (1899–1977), südafrikanischer Anthropologe und Politiker
 Willy Eiselen (1896–1981), Ulmer Unternehmer und Mäzen

Siehe auch:
 Eiselin